Dans l'univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Pyrémius est le dieu suellois des Assassins, du Feu, du Poison et du Meurtre. Son symbole est un visage démoniaque doté d'oreilles semblables à des ailes de chauve-souris (autrement dit, la tête d'un yagnaloth).

Histoire éditoriale
Pyrémius est décrit pour la première fois dans le supplément "World of Greyhawk Fantasy Game Setting" de Gary Gygax<ref>Gygax, Gary, World of Greyhawk Fantasy Game Setting (TSR, 1983)</ref>. Il fait également partie des divinités décrites dans la boîte de jeu "From the Ashes" pour la campagne de Faucongris.

Son rôle dans la  du décor de campagne de Faucongris est défini dans lAtlas de Greyhawk<ref>Holian, Gary, Erik Mona, Sean K Reynolds et Frederick Weining, Atlas de Greyhawk (Spellbooks, 2002)</ref>. Le clergé de Pyrémius est détaillé dans le "Codex Divin".

Description
Pyrémius est dépeint comme un homme hideux avec un crâne chauve, comme celui d'un jermlaine. Il porte de larges brassards d'airain, une épée nommée Lueur Rouge de l'Hadès et un fouet nommé Vipère de l'Hadès.

Pyrémius se manifeste à travers les flammes et, à l'occasion, leur fait prendre l'apparence de son visage.

Relations
les alliés les plus proches de Pyrémius sont la déesse Syrul et l'Oinoloth Mydianchlarus. Il se méfie de tous les autres dieux; il se souvient de la manière dont il a trahi Ranet, la précédente divinité suelloise du feu et ne souhaite pas qu'il lui arrive la même chose. Geshtaï lui voue une haine particulière.

Royaume
Le royaume de Pyrémius à Niflheim porte le nom de Volcan Noir.

Dogme
Pyrémius enseigne que la destruction par le feu est le destin ultime du monde et que ceux qui sont assez stupides pour se laisser empoisonner ou assassiner par surprise méritent leur sort. Il exhorte ses adorateurs à brûler ceux qui les menacent et à assassiner ceux qui les empêchent d'obtenir ce qu'ils veulent.

Adorateurs
Pyrémius est extrêmement populaire dans les pays tenus par la Fraternité Écarlate, ainsi que parmi les assassins et les pyromanes. Il est également vénéré par les jermlains, les salamandres et les grimlocks.

Clergé
Pyrémius n'accorde jamais à ses clercs de sorts relatifs au froid. Dans la hiérarchie, les novices portent le titre de "quêteurs de mort", les prêtres celui de "Vipères" et ceux qui les dirigent celui de "Seigneurs du Feu". Cependant, la plupart d'entre eux choisissent de ne pas se servir de ces titres, sachant qu'ils ne feraient que susciter la jalousie de leurs subordonnés meurtriers. De nombreux membres du clergé sont des assassins.

Les prêtres de Pyrémius consacrent leur temps à créer des poisons, à explore des endroits très chauds, à se déplacer en silence et à observer les gens pour découvrir leurs faiblesses. 

Les clercs portent des vêtements de soie rouge avec des crevés de soie orange par-dessous de manière à rappeler les flammes. Les clercs de deux sexes se rasent la tête. Ils portent des brassards d'airain en imitation de leur dieu.

Temples
Les de temples Pyrémius sont faits de pierres cimentées, pierres volcaniques si possible. Des formes rouges et orange sont émaillées sur les murs et lustrées de manière à réfléchir les lumières. Des alcôves et des pièces sombres suscitent la paranoïa des visiteurs.

Le centre principal du culte de Pyrémius est Hesuel Ilshar, la capitale de l'empire de la Fraternité Écarlate.

 Rituels 
Des sacrifices d'esclaves et de prisonniers ont lieu au début de l'hiver, du printemps et de l'été naissant. Les victimes sont empoisonnées, poignardées et brûlées vives.

Jours sacrés
Les fidèles de Pyrémius se réunissent durant les journées chaudes et sèches où les incendies sont fréquents. Ils se donnent rendez-vous sur les sites des incendies et prient leur dieu inconstant.

Histoire
À l’origine, Pyrémius n'était qu'un modeste demi-dieu du poison et du meurtre; il obtint son pouvoir sur le feu il y a des siècles en empoisonnant Ranet, la déesse suelloise du Feu.

Sources
Brown, Anne, Greyhawk: le Guide du Joueur (Wizards of the Coast, 1998).
Conforti, Steven, ed., Living Greyhawk Official Listing of Deities for Use in the Campaign, version 2.0. (Wizards of the Coast, 2005), disponible en ligne:
Gygax, Gary et Frank Mentzer, Le Temple du Mal Élémentaire, (TSR, 1985.
Lakofka, Lenard, "Gods of the Suel Pantheon", in Dragon n°89 (TSR, 1984).
Reynolds, Sean K., The Scarlet Brotherhood'' (TSR, 1999).

Notes et références 

Greyhawk
Divinité de Donjons et Dragons